Моторское — село в Каратузском районе Красноярского края. Расположено в 24 км от села Каратузское. Административный центр сельского поселения Моторский сельсовет.

Основано в 1850 году

Население —  чел. ().

Название 
Первоначально село носило название Кундулук, от хакасского «бобровый ручей». Происхождение названия Моторское, очевидно, связано с народностью моторов (см. Маторский язык), которые проживали здесь в XVIII века.

История 
Первое упоминание о деревне Моторской относится к 14 января 1851 года. Её основание связывают с переселением в Енисейскую губернию 165 крестьянских семей из Вятской и Пермской губерний. Официально датой основания Моторского принято считать 1850 год.

В 1859 году был построен храм во имя святого Архистратига Михаила. 20 ноября 1878 года в храме был сильный пожар. В 1880 году освятили новый деревянный храм, при котором имелась библиотека.

Первоначально село входило в Сагайскую волость. В 1896 году из Сагайской волости была выделена Моторская волость с центром в селе Моторском. Открылась церковно-приходская школа. В школе обучалось до 130 человек.

В 1912 году в селе действовали казенная винная лавка, потребительское общество, врачебный пункт, с 1915 года при волостном правлении работала почта. 25 июля 1920 года был образован Моторский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов. В 1924 году Моторский сельсовет вошел в состав Каратузского района.

В годы коллективизации в селе организовали три сельскохозяйственные артели: «Красный путь», «Красный промысловик», «13-я победа Октября», которые к 1940 году были реорганизованы в два колхоза: «Родина» и «Красный путь». В 1959 году в результате укрупнения колхозов был образован совхоз «Моторский».

Физико-географическая характеристика 
Село расположено в пределах Южно-Минусинской котловины, на реке Кундулук (правый приток Амыла), на высоте 328 метров над уровнем моря. Рельеф переходный от мелкосопочного к равнинному. К северу расположено болото Кедровое. Почвы - чернозёмы выщелоченные, в пойме Амыла - почвы пойменные слабокислые и нейтральные и пойменные заболоченные

Расстояние до районного центра села Каратузское составляет 26 км, до ближайшего относительно крупного города Минусинск - 120 км, до краевого центра города Красноярск - 460 км.

Климат резко континентальный. Среднегодовая температура положительная и составляет +0,2 °С, средняя температура самого холодного месяца января - 21,4 °С, самого жаркого месяца июля + 19,4 °С. Многолетняя норма осадков - 577 мм, наибольшее количество осадков выпадает в тёплое время года (в июле - 99 мм). наименьшее в период с января по март (норма февраля - 16 мм)

Население 
Динамика численности населения по годам:

Инфраструктура 
В селе работает школа, детский сад, библиотека, а также клуб, где проводятся различные общественные мероприятия.

Известные уроженцы и жители 
В селе родился председатель Законодательной палаты Великого Хурала Республики Тыва В. Г. Вальков.

Примечания

Ссылки 
 Моторский сельсовет

Населённые пункты Каратузского района